Флоранс Деле (; 19 марта 1941, Париж) — французская актриса, писательница и сценаристка. Пожизненный член Французской академии.

Биография 
Родилась в семье Жана Деле, известного французского психиатра, одним из первых начавшего широко применять аминазин в качестве успокаивающего при шизофрении.

Окончила лицей им. Лафонтена, а затем Сорбонну.

В 1962 году сыграла главную роль Жанны д’Арк в фильме Робера Брессона «Процесс Жанны д’Арк». Снялась также в фильмах:
 1969 - «Le Jouet criminel» - женщина в фойе
 1975 - «Mort de Raymond Roussel»
 1979 - «Collections privées» (голос за кадром)
 1979 - «Écoute voir…» - Флора Тибо

В 30 лет опубликовала свой первый роман  «Minuit sur les jeux» .

В 1983 году за роман «Riche et légère» Флоранс Деле была награждена Премией Фемина (фр. Prix Femina).

14 декабря 2000 года Флоранс Деле была избрана членом Французской академии и пожизненно занимает кресло № 10 Академии. Также является членом-корреспондентом Королевской академии испанского языка.

Награды 
Командор Ордена почетного легиона

Командор Ордена «За заслуги»

Командор Ордена Искусств и литературы

Избранная библиография 
 Minuit sur les jeux (1973)
 Le aïe aïe de la corne de brume (1975)
 Graal théâtre (в соавт., 1977—1981)
 L’Insuccès de la fête (1980)
 Riche et légère (1983)
 Acte de la Passion, in Théâtre espagnol du XVI siècle (1983)
 Marco Polo, le nouveau livre des merveilles, (в соавт., 1985)
 Course d’amour pendant le deuil (1986)
 L'Éclypse de la balle, d’Arnaldo Calveyra (1987)
 Il me semble, Mesdames ou Les Dames de Fontainebleau (1987)
 Petites formes en prose après Edison (1987)
 «La sortie au jour» in Le Livre sacré de l’ancienne Égypte (1987)
 Le divin Narcisse, et autres textes, de Sor Juana Inès de la Cruz, (в соавт., 1987)
 La Décadence de l’analphabétisme, de José Bergamín (1988)
 Partition rouge. Poèmes et chants des Indiens d’Amérique du Nord, (в соавт., 1988)
 La Célestine (version courte), de Fernando de Rojas (1989)
 La Solitude sonore du toreo, de José Bergamín (1989)
 L’Hexaméron (в соавт., 1990)
 Etxemendi (1990)
 Semaines de Suzanne (в соавт., 1991)
 Les Moitiés, de Ramón Gómez de la Serna, (в соавт., 1991)
 Catalina, enquête (1994)
 Œillet rouge sur le sable (1994)
 La Fin des temps ordinaires (1996)
 La Séduction brève (1997)
 Six poèmes galiciens, de Federico García Lorca (1998)
 L’Homme du Luxembourg, d’Arnaldo Calveyra (1998)
 Beauténébreux, de José Bergamín (1999)
 Dit Nerval, essai (1999)
 Michée, Aggée, Zacharie, Malachie, (в соавт., 2001)
Trois désobéissances, (2004)
 Le Grand Théâtre du monde suivi de Procès en séparation de l’Âme et du Corps, de Pedro Calderón de la Basca (2004)
 Mon Espagne. Or et Ciel, Hermann (2008)

Примечания

Ссылки 
 Florence DELAY

Выпускники Парижского университета
Члены Французской академии
Актрисы Франции
Писательницы XX века
Французские писательницы XX века
Французские писательницы XXI века
Лауреаты премии Фемина
Писательницы Франции